UT poate fi:

 Utah, codul poștal al acestui stat SUA
 Utrecht, provincie în Olanda, codul ISO 3166-2:NL
 Unreal Tournament, joc pentru calculator de tip FPS
 Universitatea Twente, universitate olandeza

Legături externe 
 
  „UT” la acronymfinder.com